Dżabal at-Tur – arabska nazwa następujących obiektów geograficznych:
 Góra Oliwna
 Góra Syjon